Yangshan steht für: 

 den Kreis Yangshan (阳山县) der bezirksfreien Stadt Qingyuan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Yangshan (Qingyuan);
 die Großgemeinde Yangshan (羊山镇) im Kreis Chaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Yangshan (Chaoyang);
 die Großgemeinde Yangshan (阳山镇) im Stadtbezirk Huishan in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Yangshan (Huishan);
 die Großgemeinde Yangshan (羊山镇) im Kreis Jinxiang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Yangshan (Jinxiang);
 die Großgemeinde Yangshan (洋山镇) im Kreis Shengsi der bezirksfreien Stadt Zhoushan in der Provinz Zhejiang, siehe Yangshan (Shengsi);
 die Gemeinde Yangshan (仰山乡) im Kreis Fengxin in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yangshan (Fengxin);
 das Straßenviertel Yangshan (羊山街道) im Stadtbezirk Pingqiao der Stadt Xinyang in der Provinz Henan, siehe Yangshan (Pingqiao);
 das Dorf Yangshan (杨山村) in der Gemeinde Hushan in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Yangshan (Hushan);
 den zur Großgemeinde Yangshan im Kreis Shengsi gehörenden Tiefwasserhafen Yangshan (洋山深水港) in der Hangzhou-Bucht südlich von Shanghai, siehe Tiefwasserhafen Yangshan;
 zwei Berge der Inselgruppe Zhoushan, siehe Xiao Yang Shan und Da Yang Shan.